План де лас Флорес има више значења:

 План де лас Флорес (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План де лас Флорес (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План де лас Флорес (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику